Dumping anvendes i flere sammenhænge:

 Social dumping - anvendelse af uforholdsmæssigt billig arbejdskraft
 Havaffald - også kaldet oceandumping, udkastning af affald i havene
 Dump - i datalogien produktion af data, når et program uventet går ned